Prince George (Colúmbia Britànica), ciutat al nord de la província de la Colúmbia Britànica (Canadà)
 Circuit Prince George, traçat apte per curses automobilístiques a la ciutat d'East London (Sud-àfrica)
 Comtat de Prince George's (Maryland), comtat al sud de l'estat de Maryland (Estats Units)